Carn Liath ist der Name folgender geografischer Objekte in Schottland:

 Carn Liath (Sutherland), Broch bei Brora in Sutherland 
 Càrn Liath (Aberdeenshire), Berg in Aberdeenshire 
 Càrn Liath (Creag Meagaidh), 1006 Meter hoher Berg bei Loch Laggan
 Càrn Liath (Moray), Berg in Moray 
 Càrn Liath (Perth and Kinross), 976 Meter hoher Berg in Perth and Kinross 
 Carn Liath (Skye), Kammergrab bei Portree auf Skye